Toponymie :
 Le Sablon, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Chaveignes ;
 Le Sablon, ancienne commune française et quartier historique sud de la commune de Metz en Moselle ;
 Le Sablon, vieux quartier du centre historique de Bruxelles (Belgique).

Voir aussi :

Sablon